Rue Meynadier, voie de Cannes
 Rue Meynadier, voie du Mont-Dore
 Rue Meynadier, voie parisienne

Voir aussi

Notes et références